Bombana peut désigner :
 le kabupaten de Bombana, un kabupaten de la province indonésienne de Sulawesi du Sud-Est.
 Davide Bombana, un danseur italien.